

Persone 
 Dickson Mabon – politico scozzese
 Mabon – soprannome di William Abraham, politico gallese
 Willie Mabon – musicista statunitense

Religione e mitologia 
 Mabon – dio gallese
 Mabon – santo della Cornovaglia